Tre unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Acasta:

 – fregata da 40 cannoni varata nel 1797 e radiata nel 1821
 – cacciatorpediniere della classe Acasta varato nel 1912 e radiato nel 1921
 – cacciatorpediniere della classe A varato nel 1929 e affondato in combattimento nel 1940